Michel Bergeron ist der Name folgender Personen:

* Michel Bergeron (Eishockeytrainer) (* 1946), kanadischer Eishockeytrainer
 Michel Bergeron (Eishockeyspieler) (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Trophée Michel Bergeron, kanadische Eishockeytrophäe